

Mitologia greca
 Dardano – figlio di Zeus, sposo di Batea e padre di Ideo. Fondatore di Dardania
 Dardano – personaggio minore dell'Iliade

Onomastica
Dardano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Claudio Postumo Dardano – prefetto del pretorio in Gallia all'inizio del V secolo
Dardano di Atene – filosofo stoico
Maurizio Dardano – linguista italiano

Religione
Diocesi di Dardano – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica, nell'attuale Turchia